Ла-Віне́з () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 105 км на південь від Діжона, 26 км на північний захід від Макона.

Історія 

1 січня 2017 року Ла-Вінез, Донзі-ле-Насьональ, Массі i Вітрі-ле-Клюні було об'єднано в новий муніципалітет Ла-Вінез-сюр-Фреганд.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 135 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 299,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ла-Вінез на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Вінез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Сона і Луара